Александр Алон (наст. имя Александр Дубовой; ,  — , ) — израильский поэт и автор-исполнитель. Писал на русском языке.

Биография 
В 1971 году уехал без родителей в Израиль. Окончив мореходное училище, Александр стал судовым механиком, получив офицерское звание. В качестве офицера-танкиста принимал участие в Ливанской войне 1982 года.

Концерты Алона в Израиле, Европе и США пользовались большой популярностью среди русскоязычных эмигрантов. Автор сборников поэзии и книги путевых очерков.

Книга путевых очерков «Голос» вышла в Иерусалиме в 1990 в издательстве «Тарбут» с предисловием Игоря Губермана.

Посмертное собрание стихотворений Александра Алона издано в Москве в 2005 в издательстве Водолей Publishers под названием «Возвращая долги»; составитель книги — Евгений Витковский; четыре послесловия к ней написали соответственно Игорь Губерман, Белла Езерская, Гари Лайт, Евгений Витковский. Около половины поэтического наследия Александра Алона сохранилось в авторском исполнении и пользуется широкой популярностью в Израиле, США, России, на Украине; в Киеве издан диск избранных песен Александра Алона; звукорежиссёр-реставратор — Сергей Филиппов (Москва).

Погиб в результате бандитского нападения в Нью-Йорке во время кратковременных гастролей.

Ссылки 
 Статья Игоря Губермана и содержание диска памяти А. Алона к 20-летию гибели
 Диск «Согражданам моим»
 Статья на сайте Israbard
 Песня о Иерусалиме

Поэты Израиля
Авторы-исполнители Израиля
Русские поэты
Музыканты по алфавиту